

Toponymes 

 Gan, une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Gan, une ville des Maldives ;
 Gan, une localité située dans le département de Kiembara au Burkina Faso ;
 Gan-Yiri-Yarcé, une localité située dans le département de Tangaye au Burkina Faso 
 Gan, une ville près de Biankouma, en Côte d'Ivoire ;
 xian de Gan (赣县), une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine ;
 Gáň, un village de Slovaquie ;
 Gan Gan, un village en Argentine.

Hydronyme 
Gan est un nom de cours d'eau notamment porté par :
 Gan, une rivière de Chine.

Divers 
Gan peut aussi désigner :
 Gan, un peuple du Burkina-Faso, département de Loropéni ;
 Gan,  (mort en 818), roi du royaume de Balhae en Corée ;
 gan, une langue de Chine, ainsi que son code selon la norme ISO 639 ;
 Fondation Gan, un organisme d'aide pour le cinéma ;
 gan, la  de l'alphabet géorgien ;
 GaN, la formule chimique de nitrure de gallium.

Sigle 

GAN, sigle composé des trois lettres G, A et N, peut faire référence à :
 Gan (où Gan signifie Groupe des assurances nationales), une compagnie d'assurances française ;
 Équipe cycliste Gan, une ancienne équipe cycliste française sponsorisée par la société d'assurances Gan ;
 Grand Accord National, une tentative de négociations de la dictature argentine en 1971-1972 ;
 groupe aéronaval ;
 Groupe d'avis aux navigateurs, une revue hebdomadaire qui regroupe les corrections à apporter aux cartes marines et aux documents nautiques ;
 , un réseau mondial d'entreprises et d'associations dont le but est de promouvoir l'emploi des jeunes par l'apprentissage ;
 Generative adversarial network (en français, réseau antagoniste génératif), une classe d'algorithmes d'apprentissage automatique ;
 Gancube, une marque de Rubik's Cube qui vise la meilleure performance ;
 un rattachement du  d'infanterie durant la guerre de 1914-18.

Code 

GAN est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Gan, aux Maldives, selon la liste des codes AITA des aéroports.

gan est un code qui peut faire référence à :
 gan, une langue de Chine, selon la norme ISO 639 ;

Homonymie de toponyme